Televisa Univisión Deportes Network, também conhecido como TUDN (foneticamente TU-DE-ENE) é um canal de satélite e cabo operado e distribuído pela Televisa Networks, com conteúdo esportivo, auxiliar de seu canal irmã Televisa Deportes Network. Começou suas transmissões como um substituto para o canal TDN 2.0 em 1 de maio de 2012.

Este canal nasceu do acordo entre a Televisa e a Univisión para a transmissão de sinais em conjunto. Sua origem é encontrada no canal norte-americano Univision Deportes Network, o principal canal dos Estados Unidos. É levado ao México para reforçar a programação esportiva naquele país, com uma forte estratégia na área de esportes da Televisa, cobrindo todas as plataformas da televisão, como os sinais abertos da Televisa Deportes, sinais restritos da Rede Televisa Deportes e este canal.

Em 20 de julho de 2019 as marcas esportivas da Univision e Televisa se unem formando a TUDN.

Canais de televisão por assinatura do México
Canais da Televisa
Univision
Canais de televisão fundados em 2012
Canais de televisão de língua espanhola
Canais de televisão esportivos do México‎